Havik est un patronyme néerlandais pouvant désigner:

Patronyme
Martin Havik (né en 1955), coureur cycliste néerlandais
Mieke Havik (née en 1957), coureuse cycliste néerlandaise
Piotr Havik (né en 1994), coureur cycliste néerlandais
Yoeri Havik (né en 1991), coureur cycliste néerlandais

Voir aussi
Havik, personnage de Mortal Kombat
, patronyme norvégien
, patronyme estonien et norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais